Максим Горький:

 Максим Горький (при рождении Алексе́й Макси́мович Пешко́в; 1868—1936) — известный русский и советский писатель, прозаик и драматург, журналист.

 Населённые пункты:
 Максим Горький — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Максим Горький — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Максим Горький — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Максим Горький — село в Жердевском районе Тамбовской облести.
 Максим Горький — посёлок Шемуршинского района Чувашской республики.
 Максим Горький (до 1939 года — Александровка) — прежнее название села Бовадзор Лорийской области Армении.

 Названия техники:
 АНТ-20 «Максим Горький» — советский агитационный, пассажирский многоместный, 8-моторный самолёт, самый большой сухопутный самолёт своего времени.
 Максим Горький — теплоход 1934 года постройки. Был построен на верфи «Красное Сормово» по личному распоряжению Сталина. В разные годы на теплоходе отдыхали первые лица ЦК КПСС.
 Максим Горький — тип российских речных теплоходов, проект Q-040, построенных на верфи Österreichische Schiffswerften AG.
 Максим Горький — теплоход 1974 года постройки.
 Максим Горький — круизное судно, построенное на гамбургской верфи Deutsche Werft в 1969 году. Флагман пассажирского флота СССР в 1980-е годы.
 «Максим Горький» — советский лёгкий крейсер проекта 26-бис «Киров».
 Сменивший название на "Максим Горький" венесуэльский танкер "Ayacucho" c дедвейтом в 320,8 тысяч тонн, способный перевозить до 2 млн. баррелей нефти. С 27 мая 2020 года танкер ходит по российским флагом.

См. также 
 Максима Горького
 Имени Максима Горького